Anel Hadžić – calciatore bosniaco
 Eldin Hadžić – calciatore bosniaco
 Emir Hadžić – ex calciatore bosniaco
 Goran Hadžić – politico serbo
 Irfan Hadžić – calciatore bosniaco
 Ismet Hadžić – calciatore e allenatore di calcio bosniaco
 Mensura Hadžić – ex cestista jugoslava
 Sabit Hadžić – cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Safet Hadžić – allenatore di calcio ed ex calciatore sloveno